Whites Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Whites Island (Alabama)
 Whites Island (Maine)
 Whites Island (Missouri)
 Whites Island (Pennsylvania)
 Whites Island (Washington)

White’s Island ist der Name folgender Inseln von Bermuda:

 White’s Island (Paget), Verwaltungsbezirk Paget
 White’s Island (Saint George’s), Verwaltungsbezirk Saint George’s

Siehe auch:
 White Island